Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2018 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 2 au .

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Aucune joueuse n'est réellement parvenue à se distinguer des autres aussi bien sur gazon qu'en général depuis le début de la saison. Toutefois, la  mondiale Petra Kvitová semble en pôle position pour s'imposer avec cinq titres à son actif depuis janvier, dont un décroché sur herbe trois semaines avant le début du tournoi, à Birmingham. Simona Halep, titrée pour la première fois de sa carrière en Majeur à Roland Garros, est également à surveiller tout comme l'ancienne numéro une mondiale Serena Williams, retombée à la  place mondiale après un congé maternité.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Laura Siegemund, de l'Américaine Catherine Bellis (blessure au coude), de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (blessure au dos), de l'Italienne Sara Errani (suspension pour dopage), de la Kazakhe Zarina Diyas, de la Russe Elena Vesnina et de la Suissesse Timea Bacsinszky (blessure au mollet).

Elles sont respectivement remplacées par Jana Fett, Arantxa Rus, Anna Blinkova, Viktorija Golubic, Caroline Dolehide, Andrea Petkovic et Mariana Duque Mariño.

Pendant le tournoi 
Quatre membres du top 10 mondial chutent d'entrée. Il s'agit de la finaliste de Roland-Garros 2018, Sloane Stephens, éliminée par la  mondiale Donna Vekić, d'Elina Svitolina, sortie par Tatjana Maria, titrée la semaine précédente à Majorque, de Caroline Garcia, battue par la  mondiale Belinda Bencic, et de la vainqueur des éditions 2011 et 2014, Petra Kvitová, dominée par la  mondiale Aliaksandra Sasnovich.

Avec les éliminations prématurées d'Alizé Cornet, Caroline Garcia et Pauline Parmentier, une seule Française est présente au deuxième tour de la compétition, une première depuis 1982.

La tenante du titre et numéro 3 mondiale Garbiñe Muguruza est sortie dès le deuxième tour par Alison Van Uytvanck.

À l'issue de la première semaine, Karolína Plíšková est la dernière des 10 premières têtes de série encore en lice. Seules 7 des 32 têtes de série atteignent les huitièmes de finale.

Pour sa  participation à un Grand Chelem, Julia Görges rallie pour la première fois de sa carrière les demi-finales. Seules deux autres joueuses ont attendu plus longtemps pour réaliser cette performance : Roberta Vinci () et Elena Likhovtseva ().

Lauréate 
En simple dames, Angelique Kerber décroche le  titre de sa carrière après sa victoire en finale contre Serena Williams. Il s'agit de son  sacre en Grand Chelem. C'est la première défaite de l'Américaine sur le gazon londonien depuis  (20 matches gagnés de rang).

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 7,1 % par rapport à l'édition 2017.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2018

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

2018
Wimbledon Simple dames
Tournoi de Wimbledon 2018